Lenken steht für:
 das Steuern eines Fahrzeugs, siehe Lenkung
 ein Gutsdorf (auch: Adlig Lenken) im Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Lagernoje, Oblast Kaliningrad, Russland
 eine Ortschaft im Kreis Heydekrug, Ostpreußen/Memelland, litauisch: Lenkai, untergegangener Ort im Bezirk Klaipėda, Litauen

Siehe auch: